Die Liste der Gemeinden in Amazonas verzeichnet alle 62 Gemeinden, die den Status eines município nach brasilianischem Kommunalrecht haben. Erfasst sind die Ergebnisse der Volkszählung 2010 für den brasilianischen Bundesstaat Amazonas, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden, ergänzt mit Vergleichszahlen für das Jahr 2000 sowie die Schätzungen zum 1. Juli 2019.

Die Schätzungen des IBGE werden zwischen den Volkszählungen jährlich vorgelegt, zuletzt zum 1. Juli 2020.  Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie verschoben.

Nach der Schätzung richtet sich auch die Rangfolge in Spalte 1, primäre Ordnung ist alphabetisch. Die Spalten enthalten zudem die Koordinaten, den Gemeindecode des brasilianischen Statistikinstituts, den Link zu Wikidata und unaufgerundete Flächenangaben.

Gemeinden

Bilder

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Einzelnachweise 

Amazonas
 
!